Чемпионат мира по боксу 1995 года прошёл с 6 по 14 мая в Берлине (Германия). Это был 8-й чемпионат мира, организованный Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА). В турнире принял участие 351 боксёр из 62 стран. Первое место в неофициальном командном зачёте завоевала сборная Кубы.

Медалисты

Командный зачёт

Результаты боёв 
До 48 кг

До 51 кг

До 54 кг

До 57 кг

До 60 кг

До 63,5 кг

До 67 кг

До 71 кг

До 75 кг

До 81 кг

До 91 кг

Свыше 91 кг

Ссылки 
 Полные результаты

Чемпионаты мира в Германии
Май 1995 года
Международные спортивные соревнования в Берлине
Международные соревнования по боксу в Германии